Па́вел Миха́йлович Третьяко́в (, Москва — , там же) — русский , ,  произведений русского изобразительного искусства, основатель Третьяковской галереи. Почётный гражданин Москвы (1896).

Биография 
Днём появления на свет Павла Третьякова принято считать ; однако метрическая книга церкви св. Николая Чудотворца, что в Голутвине, содержит другую дату — 14 (26) декабря. Родился в Москве, в купеческой семье, в родовом гнезде Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке. Получил домашнее образование, начал карьеру в торговле, работая с отцом. Развивая семейное дело, Павел вместе с братом Сергеем построил бумагопрядильные фабрики, на которых было занято несколько тысяч человек. Состояние П. М. Третьякова к моменту его смерти оценивалось в 3,8 млн рублей.

Павел Михайлович долго не женился. Лишь в августе 1865 года состоялась его свадьба с Верой Николаевной Мамонтовой, двоюродной сестрой известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова. В 1866 году родилась старшая дочь Вера (1866—1940), затем Александра (1867—1959), Любовь (1870—1928), Михаил (1871—1912), Мария (1875—1952), Иван (1878—1887). В 1887 году от скарлатины, осложнённой менингитом, умер Иван, всеобщий любимец. Павел Михайлович сильно горевал по этому поводу. Старший сын, Михаил, родился больным и слабоумным.

В 1850-х годах Павел Третьяков начал собирать коллекцию русского искусства, которую практически с самого начала он намеревался передать городу. Считается, что первые картины он приобрёл в 1856 году, — это были работы «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» (1853) В. Г. Худякова. Затем коллекция пополнилась картинами И. П. Трутнева, А. К. Саврасова, К. А. Трутовского, Ф. А. Бруни, Л. Ф. Лагорио и других мастеров. Уже в 1860 году меценат составил завещание, в котором говорилось:

Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие.

В 1860-е годы Третьяков приобрёл картины «Привал арестантов» В. И. Якоби, «Последняя весна» М. П. Клодта, «Бабушкины сказки» В. М. Максимова и другие. Высоко ценил Павел Михайлович творчество В. Г. Перова, которому писал в октябре 1860 года: «Берегите себя для службы искусству и для Ваших друзей». В 1860-е годы были приобретены такие работы Перова, как «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка» и «Дилетант»; в дальнейшем Третьяков продолжает приобретать картины Перова, заказывает ему портреты, активно участвует в организации посмертной выставки произведений художника.

В 1864 году в собрании появляется первая картина, написанная на сюжет русской истории, — «Княжна Тараканова» К. Д. Флавицкого. В конце 1860-х годов Павел Михайлович заказывает Ф. А. Бронникову произведение, ставшее впоследствии любимой картиной Веры Николаевны Третьяковой, — «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу».

В 1874 году Третьяков построил для собранной коллекции здание — галерею, которая в 1881 году была открыта для всеобщего посещения. 31 августа 1892 года Павел Михайлович написал заявление в Московскую городскую думу о своём решении передать всю свою коллекцию и собрание покойного брата Сергея Михайловича вместе со зданием галереи — городу. Год спустя это заведение получило название «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Павел Третьяков был назначен пожизненным попечителем галереи и получил звание Почётного гражданина Москвы. Пайщик Московского купеческого банка.

К концу жизни Третьяков получил звание коммерции советника, был членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур, а также действительным членом Петербургской Академии художеств (с 1893).

Скончался  года. Последние слова его родственникам были такими: «Берегите галерею и будьте здоровы».

Похоронен на Даниловском кладбище в Москве рядом с родителями и умершим в 1892 году братом Сергеем.

В 1948 году прах братьев Третьяковых был перезахоронен на Новодевичьем кладбище.

Адреса в Москве 
 Дом Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке.
 Дом Третьяковых в Лаврушинском переулке.
 Прихожанин храма Николая Чудотворца в Толмачах.

Вместе с братом П. М. Третьяков владел несколькими доходными домами в Москве:
 Доходный дом Третьяковых (улица Кузнецкий Мост, 13/9 — улица Рождественка, 9/13).
 Доходный дом Третьяковых (улица Кузнецкий Мост, 9/10 — Неглинная улица, 10/9).

Память 
 Памятник Павлу Третьякову в Москве, установлен перед зданием Третьяковской галереи.
 Третьяковский проезд в Москве сооружён на деньги братьев Павла и Сергея Третьяковых и назван в их честь.
 Улица Третьякова в Липецке.
 Ледник Третьякова в проливе Маточкин Шар архипелага Новая Земля.
 В честь П. М. Третьякова и его брата Сергея назван астероид (3925) Третьяков, открытый в 1977 году советским астрономом Л. В. Журавлёвой.
 В СССР и России были выпущены почтовые марки и цельные вещи, посвящённые Третьякову:

Примечания

Литература 
 
  (в пер.)
  (обл.)
 
 Милюгина Е. Г. Павел и Сергей Третьяковы. Собрание русской живописи. Москва. — : Белый город; Редакция «Воскресный день», 2012. — 240 с., 175 ил. — (Музеи мира). — ISBN 978-5-7793-4031-1
  (2-е изд. — : Арт-Родник, 2011. — 256 с., ил. — ISBN 978-5-404-00267-6)
 
 
 Юденкова Т. «Русская концепция» развития галереи братьев П. М. и С. М. Третьяковых. К вопросу о мировоззрении коллекционера // Искусствознание. — 2014. — № 1—2.

Ссылки 

 
 
 
 

Меценаты Российской империи
Основатели музеев Москвы
Павел Михайлович
Третьяковская галерея
Купцы Российской империи
Коллекционеры Российской империи
Коллекционеры искусства
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Действительные члены Императорской Академии художеств
Коммерции советники (Российская империя)
Перезахороненные с Даниловского кладбища
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Основатели музеев